Svenska mästerskapet i bandy 1909 pågick samtidigt som Nordiska spelen 1909. AIK vann mot Djurgårdens IF med 7-3 i finalmatchen på Idrottsparken i Stockholm den 9 februari 1909. Tre dagar senare vann AIK även "Balckska pokalen" (en stadsmatch mellan klubblag), efter först 3-3 och sedan 4-2 i omspelsmatchen mot Polytekarnas IF från Helsingfors.  Ytterligare två dagar senare, den 14 februari 1909, fullbordade AIK en så kallad "trippel" efter slutseger i Nordiska spelen, där AIK finalslog ett kombinationslag från Svenska Fotbollförbundet med 7-4 och därmed vann den av Clarence von Rosen uppsatta vandringspokalen.

Matcher

Svenska mästerskapet 1909 avgjordes som en utslagsturnering under tre dagar. Kvartsfinalerna spelades den 7 februari 1909, semifinalerna den 8 februari 1909. 

Finalen spelades den 9 februari 1909 i Idrottsparken i Stockholm

AIK blev svenska mästare i bandy 1909.

Svenska mästarna

Källor

Fotnoter

Externa länkar

 Bandytipset Svenska mästerskapet 1909

1909 i Sverige
Bandysäsongen 1908/1909
1909